Пи́кфорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пикфорд, Джозеф (1736—1782) — английский архитектор времён короля Георга III, строивший в георгианском стиле.
 Пикфорд, Джордан (род. 1994) — английский футболист, вратарь клуба Премьер-лиги «Эвертон» и сборной Англии.

Псевдонимы 
 Джек Пикфорд (при рождении Джон Чарльз Смит; 1896—1933) — американский актёр канадского происхождения и брат звезды немого кино Мэри Пикфорд.
 Мэри Пикфорд (урождённая Глэ́дис Луи́за Смит; 1892—1979) — американская актриса канадского происхождения. См. также 
 «Мэри Пикфорд» — алкогольный коктейль, появившийся во времена сухого закона в США.